Vértes Attila (1934–2011) vegyészmérnök, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Vértes Attila (1966) énekes